El vehículo blindado alemán Panzer II tipo B (también conocido como Pz Kpfw I Ausf B - Sd.Kfz. 121) es el sucesor del Pz Kpfw II Ausf a/1 a/2 y a/3 - Sd.Kfz. 121, que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial.

Antecedentes 

El Panzer II Ausf B sigue siendo visto como un modelo de preproducción, pero este modelo fue toda una serie de mejoras a los problemas de las tres variantes del primer modelo, el Pz Kpfw II Ausf a/1, Pz Kpfw II Ausf a/2 y Pz Kpfw II Ausf a/3 - Sd.Kfz. 121. La suspensión, dándole una cadena más ancha y un casco más largo, la longitud aumentó a 4,76 m, manteniendo las otras dimensiones constantes. El motor Maybach HL 62 TR con nuevos componentes en la transmisión fue instalado en lugar de la HL57TR, el sistema de refrigeración de gases de escape y el ajuste de las pistas, 6 ruedas agrupadas en 3 plataformas en cada una de las partes, se le añadió unas cuantas de ruedas de rodillos, el aumento del chasis (La parte posterior de cada guardabarros es de bisagra para poder plantear y evitar la acumulación de barro) y una serie de puntos de anclaje, entre otros. El blindaje de la cubierta de la torreta y la superestructura aumentó a 10-12 mm, incrementando el peso a 7,9 toneladas. Se construyeron 25 unidades por Daimler-Benz y MAN entre febrero y marzo de 1937.

Servicio 

Las tres primeras variantes del Panzer II (a/1, a/2 y a/3), fueron asignadas a los regimientos blindados durante la primavera de 1936. El Panzer II fue el tanque principal entre 1940 y 1941 durante la campaña polaca, pero en las ofensivas más tarde en Occidente, se utilizaron principalmente para misiones de reconocimiento, luego de ser reemplazado por los más modernos y eficazes Panzer III y Panzer IV. Durante la Operación Barbarroja, cada regimiento blindado estaba equipado con el Panzer II para misiones de reconocimiento. En 1942, el Panzer II fue retirado del servicio de las unidades de combate y los pelotones de reconocimiento de las compañías, siendo igualmente retirado de las unidades de combate de primera línea a partir de finales de 1943, pero se mantuvieron en servicio en las unidades de segunda línea hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El Pz Kpfw II demostró ser demasiado débil para las unidades de combate en 1941, pero era el tanque más idóneo para entrenamiento y misiones de reconocimiento, así como un importante paso en el desarrollo de los tanques pesados.

Referencias 

 Encyclopedia or German tanks - Chamberlain & Doyle.

Tanques ligeros
Carros de combate de la Segunda Guerra Mundial de Alemania